Nazarineni se poate referi la:

Nazarineni - evreii creștini din Iudeea (sec. I-V)
Nazarineni - curent religios neoprotestant apărut în sec. XVIII-XIX